Улицкий Павел Михайлович (1923—1996) — Герой Советского Союза, командир дивизиона 31-го артиллерийского полка 49-й стрелковой дивизии 33-й армии 1-го Белорусского фронта, капитан.

Биография 
Родился 16 июля 1923 года в селе Бобрик Первый ныне Любашёвского района Одесской области.

В 1940 году призван в ряды Красной Армии. В 1941 году окончил Одесское артиллерийское училище.

В боях Великой Отечественной войны с июля 1942 года.

В боях на Пулавском плацдарме за Вислой у местечка Новая Мшадла юго-западнее города Пулавы в Польше 14 января 1945 года во время атаки находился в самоходной артиллерийской установке, управляя огнём дивизиона. В разгар боя самоходная артиллерийская установка была подожжена и окружена фашистами. Оказавшись в такой критической ситуации, П. М. Улицкий вызвал огонь своей артиллерии на себя, рискуя погибнуть от своих же снарядов. Выбравшись из горящей машины, увлек за собой в атаку передовые цепи стрелков.

После окончания Великой Отечественной войны окончил Киевский лесохозяйственный институт. Работал начальником управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства УССР. Жил в Киеве.

Скончался 18 сентября 1996 года, похоронен в Киеве.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за мужество и героизм капитану Павлу Михайловичу Улицкому присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 8009).
 Награждён двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Одесского высшего артиллерийского командного училища
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Командиры дивизионов в Великой Отечественной войне
Похороненные на Берковецком кладбище